Frankliniella — род трипсов (Thripinae, Thysanoptera), один из крупнейших в составе отряда. Около 220 видов. Встречаются повсеместно, включая субантарктику (таксон Frankliniella antarctica обнаружен на островах архипелага Кергелен). Для фауны бывшего СССР указывалось 6 видов. Большая часть видов встречается в Южной Америке.

Описание 
Длина 1—2 мм. Усики состоят из 8 члеников. На голове 3 пары оцеллярных щетинок. Голова поперечная. Передние крылья с заострённой вершиной. На V—VIII брюшных тергитах есть ктенидии (ряды мелких зубчиков). По заднему краю VIII тергита расположен гребешок. Яйцеклад самок изогнут вниз. Фитофаги, некоторые виды вредят культурным растениям.
Представители этого рода связаны с очень большим количеством различных видов растений, а некоторые из них являются полифагами. Хотя обычно они связаны с цветами, некоторые виды размножаются как в цветах, так и на молодых листьях. Несколько видов являются важными вредителями садовых культур, а также переносчиками тосповирусных заболеваний, наносящих ущерб урожаю.

Систематика 
Около 240 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frankliniella bondari Hood, 1942
 Frankliniella borinquen Hood, 1942
 Frankliniella breviseta Moulton, 1948
 Frankliniella bruneri (Watson, 1926)
 Frankliniella caudiseta Sakimura & O’Neill, 1979
 
 Frankliniella citripes Hood, 1916
 Frankliniella davidsoni Moulton, 1936
 Frankliniella deserticola Sakimura & O’Neill, 1979
 Frankliniella ewarti Sakimura & O’Neill, 1979
 Frankliniella exigua Hood, 1925
 Frankliniella fulvipennis Moulton, 1933
 Frankliniella fusca (Hinds, 1902)
 Frankliniella fuscicauda Hood, 1927
 Frankliniella genuina Hood, 1925
 Frankliniella georgiensis Beshear, 1982
 Frankliniella gossypiana Hood, 1936
 Frankliniella hawksworthi O’Neill, 1970
 Frankliniella hemerocallis J. C. Crawford, 1948
 Frankliniella inornata Moulton, 1936
 Frankliniella insignis Moulton, 1936
 Frankliniella insularis (Franklin, 1908)
  — Обыкновенный (разноядный) трипс
 
 
 
 
  — Западный цветочный трипс
 Frankliniella pallida (Uzel, 1895)
 Frankliniella panamensis Hood, 1925
 Frankliniella pontederiae Watson & Preer, 1938
 Frankliniella runneri (Morgan, 1913)
 Frankliniella salviae Moulton, 1948
 Frankliniella schultzei (Trybom, 1910)
 Frankliniella solidaginis Hood, 1942
 Frankliniella stylosa Hood, 1912
 Frankliniella tenuicornis (Uzel, 1895)
 Frankliniella terminalis Moulton, 1948
 Frankliniella tritici (Fitch, 1855)
 Frankliniella tuttlei Sakimura & O’Neill, 1979
 Frankliniella umbrosa Moulton, 1948
 Frankliniella unicolor Morgan, 1925
 Frankliniella vaccinii Morgan, 1930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 
 Mirab-balou M, Tong XL & Chen XX (2014) Re-description of aquatic grass-inhabiting thrips, Frankliniella zizaniophila, with remarks on its systematic position within the genus Frankliniella (Thysanoptera). Journal of Insect Science 14 (154): 1—7.
 Mound LA (2002) The Thrips and Frankliniella genus groups: the phylogenetic significance of ctenidia. Pp. 379—386 in Marullo R & Mound LA [eds] Thrips and Tospoviruses: Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera. Australian National Insect Collection, Canberra.
 
 
 
 
 
 Wang ZH, Mound LA & Tong XL (2019a) Phylogenetic relationships within the Frankliniella genus-group based on morphology, with a revision of Iridothrips (Thysanoptera, Thripidae). Zootaxa 4651 (1): 141—154.
 Wang ZH, Mound LA & Tong XL (2019b) Frankliniella species from China, with nomenclatural changes and illustrated key (Thysanoptera, Thripidae). ZooKeys 873: 43—53.

Ссылки 
 
Роды трипсов